Жеребиловка — название населённых пунктов на Украине:

 Жеребиловка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Жеребиловка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.